Карликові австралійські пітони (Antaresia) — рід неотруйних змій з родини пітони. Має 4 види.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 50 см до 1,7 м. Голова сплощена, широка. Тулуб кремезний та масивний, досить довгий. Забарвлення коричневого, бурого, оливкового кольору.

Спосіб життя 
Полюбляють відкриті луги, рідколісся, скелясту місцину. Активні вночі та у сутінках. Харчуються гризунами, сцинками, геконами, птахами.

Це яйцекладні змії. Самки відкладають від 2 до 20 яєць.

Розповсюдження 
Мешкають в Австралії та на півдні о.Нова Гвінея.

Види  
 Antaresia childreni 
 Antaresia maculosa 
 Antaresia perthensis 
 Antaresia stimsoni

Джерела 
 http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?submit=Search&genus=Antaresia 
 Самарський С.Л. Зоологія хребетних. – К.: Вища школа, 1967.

Тварини, описані 1984
Пітони